Мякишев — русская фамилия. Известные носители:
 Мякишев, Алексей (род. 1971) — российский фотограф, документалист.
 Мякишев, Геннадий Яковлевич (1926—2003) — советский и российский учёный-физик, педагог, автор школьных учебников по физике.
 Мякишев, Евгений Евгеньевич (род. 1964) — российский поэт.
 Мякишев, Иван Спиридонович (1924—2007) — Герой Советского Союза.
 Мякишев, Константин Михайлович (1910—1990) — советский актёр театра и кино.